My Baby (band), een Nederlandse band
 My baby (film), een Amerikaanse korte film van D.W. Griffith
 My Baby (single), een single van de Amerikaanse soulgroep The Temptations